Cumnock kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cumnock (ort i Australien), New South Wales, Cabonne,

Storbritannien 

 Cumnock (ort i Storbritannien), Skottland, East Ayrshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar